El término Shadowland puede referirse a:

 Shadowland, banda británica.
 Shadowland (1999), álbum de Dark Moor.
 Shadowland (1988), álbum de K.d. lang.
 Shadowland (2002), álbum de Nocturnal Rites.
 Shadowland, videojuego.